Копалиљо има више значења:

 Општина Копалиљо (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Копалиљо (Копалиљо, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Копалиљо, Барио 5 де Мајо (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Копалиљо, Позо Нумеро 2 (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Копалиљо (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику